Mazères (Ariège)
 Mazères (Gironde)
ook:
Mazères-de-Neste,  Hautes-Pyrénées
Mazères-Lezons,  Pyrénées-Atlantiques
Mazères-sur-Salat,  Haute-Garonne